Сак — жіноче півпальто вільного крою.
 Сак — знаряддя для лову риби.
 Сак — торба, мішок з цупкої тканини для перевезення речей.
 САК — Система автоматичного керування.
 САК — субарахноїдальний крововилив, (кровотеча, що відбулася в субарахноїдальний простір).
 Сак або Сауки — індіанське плем'я, яке розмовляє мовою сак-фокс алгонкінської сім'ї.

Сак — українське прізвище. Відомі носії:

 Сак Вадим Андрійович (1993—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сак Людмила Миколаївна — український мистецтвознавець.
 Сак Олександр Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сак Юрій Миколайович (*3 січня 1967) — український футбольний тренер, у минулому — гравець збірної України з футболу, низки радянських, українських та російських футбольних клубів.

Українські прізвища